Johann Tetzel (1465-1519), dominicaner monnik en aflaatprediker
 Johann Jacob Tetzel (1595-1646), Duits burgemeester en diplomaat
 Joan Tetzel (1921-1977), Amerikaans actrice